Halberg ist ein Name geographischer Gegenstände, übertragen auch auf anderes:

Orte:
 Halberg (Hennef), Weiler der Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Halberg (Lohmar), Ortschaft der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen; früher Gemeinde
 Halberg (Weißbach), Weiler im Gemeindeteil Crispenhofen von Weißbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Halberg (Saarbrücken), Stadtbezirk Nr. 4 von Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland; siehe Saarbrücken#Stadtgliederung; benannt nach dem Berg

Berge:
 Halberg (Bad Laasphe) (495,2 m), Berg im Rothaargebirge bei Hesselbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Halberg (Taunusstein) (432 m), Berg bei Wehen, Stadt Taunusstein, Rheingau-Taunus-Kreis Hessen, mit dem Stadion am Halberg
 Halberg (Saarland) (280 m), Berg in Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 danach benannt ein Stadtbezirk
 danach benannt die Halbergerhütte sowie das daraus hervorgegangene Unternehmen Halberg-Guss, heute Gusswerke Saarbrücken

Halberg ist der Name folgender Personen:
 Carl Ferdinand von Stumm-Halberg (1836–1901), deutscher Politiker und Industrieller, MdR
 Franz Halberg (1919–2013), Begründer der Chronobiologie und der Schöpfer des Begriffs circadiane Rhythmik
 Murray Halberg (1933–2022), neuseeländischer Leichtathlet
 Samuil Friedrich Halberg (1787–1839), schwedisch-russischer Bildhauer des russischen Klassizismus und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Fritz Halberg-Krauss (Friedrich Wilhelm Maximilian Theodor Krauss; 1874–1951), deutscher Landschaftsmaler
 Hallberg